CCB se može odnositi na:
 Blokator kalcijumskih kanala (), klasa lekova
 Centar za računarsku biologiju (), istraživački center